Premier gouvernement Georges Pompidou, du  au 
 Deuxième gouvernement Georges Pompidou, du  au 
 Troisième gouvernement Georges Pompidou, du  au 
 Quatrième gouvernement Georges Pompidou, du  au .

Voir aussi 
Georges Pompidou
Historique des gouvernements de la France